Slovo Ambro může být použito v těchto významech:

jméno
Ambro Pietor (1843–1906) – slovenský novinář a publicista

příjmení
Ján Ambro (1827–1890) – gynekolok a porodník
Ignác Romuald Ambro (* 1748) – lékař
Miroslav Ambro (1934–1964) – český kameran režisér 
Thomas L. Ambro (* 1949) – americký soudce 
Jerome Anthony Ambro (1928–1993) – americký politik

Alena Ambrová (1955–2010) – česká herečka

jméno koně 
Ambro Emerson (1983–2002) – kanadský závodní kůň                        
Armbro Nesbit (1970–1977) – kanadský závodní kůň                          
Ambro Flight – kanadský závodní kůň                                                 

vodstvo
Ambro (potok) – přítok italské řeky Tenny v provincii Fermo v regionu Marche              

firmy
Ambro Suceava – společnost vyrábějící papír a vlnitou lepenku v Rumunsku